L'unité urbaine de Merville désigne :
 l'unité urbaine de Merville, unité urbaine mono-communale formée par la commune de Merville (Haute-Garonne) ;
 une ancienne unité urbaine de cinq communes du Nord centrée sur la commune de Merville, absorbée par l'unité urbaine de Béthune dans les années 2000, et supprimée par l'INSEE dans son redécoupage de 2010.